Валермо́со-де-ла-Фуэ́нте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 32,08 км². Население — 50 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки